

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Borkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Borkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Borkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Borkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Borkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Borkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn
 Borkowo – przysiółek wsi Szamarzewo w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim. w gminie Kołaczkowo
 Borkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo
 Borkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Inne 
 Borkowo – osiedle miasta Gdańsk, w dzielnicy Chełm
 Borkowo – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Borkowo-Falenta, Borkowo Kościelne, Borkowo Lęborskie, Borkowo Wielkie, Ryki-Borkowo
 Sanatorium Borkowo w Połczynie-Zdroju